Колчин — русская фамилия. Известные носители:
 Колчин, Александр Александрович (1922—1973) — Герой Советского Союза.
 Колчин, Антон Андреевич (род. 1985) — российский футболист.
 
 Колчин, Василий Артёмович (1918—1998) — советский и российский конструктор музыкальных инструментов (баянов).
 Колчин, Владимир Александрович (1917—1997) — советский и российский актёр.
 Колчин, Денис Борисович (род. 1977) — украинский футболист и тренер.
 Колчин, Евгений Семёнович (1904—1973) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал (15 июля 1957 года).
 Колчин, Иван Савельевич — русский купец, родоначальник династии пароходовладельцев.
 Колчин, Игорь (1961—1991) — главарь банды.
 Колчин, Михаил Иванович (1883—1934) — первый председатель яранского уездного исполкома.
 Колчин, Павел Иванович (1905—1965) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Колчин, Павел Константинович (1929—2010) — советский лыжник и тренер.
 Колчин, Питер (род. 1943) — 
 Колчин, Сергей Валентинович (род. 1959) — советский и российский футболист.
 Колчин, Фёдор Павлович (1957—2018) — чемпион СССР по лыжному двоеборью.
 Колчин, Юрий Евгеньевич (род. 1976) — российский футболист.

 Колчина, Алевтина Павловна (1930—2022) — советская лыжница.
 Колчина, Ольга Павловна (1918—2017) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.